Walter Greite ist der Name folgender Personen:

* Walter Greite (Biologe) (1907–1984), deutscher Biologe
 Walter Greite (Richter) (* 1946), deutscher Jurist